Die Stadt est un champ composé par Franz Schubert.
 Die Stadt ohne Juden est un film autrichien expressionniste muet réalisé par Hans Karl Breslauer, sorti en 1924. 
 Die Stadtkrone, la « ville-couronne », est un concept urbain.